Radmerbach und Radmer Bach sind Gewässernamen:
 Radmer Bach (Erzbach), linker Zufluss des  Erzbachs vor Hieflau, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Radmerbach (Salza), rechter Zufluss der Salza bei Weichselboden, Stadtgemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark